Nohra kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Nohra, Bleicherode – tidigare kommun, Bleicherode, Thüringen, 
 Nohra, Grammetal – tidigare kommun, Grammetal, Thüringen,